Миневичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Миневичи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Миневичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.